Воло́дина — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Володина, Антонина Николаевна (род. 1934) — советская волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 Володина, Василиса Владимировна (род. 1974) — российский астролог и телеведущая.
 Володина, Евгения Евгеньевна (род. 1984) — российская модель.
 Володина, Екатерина Владимировна (род. 1973) — российская поэтесса, общественный деятель.
 Володина, Елизавета Аркадьевна (1877—1902) — иваново-вознесенская революционерка.
 Володина, Маргарита Владимировна (род. 1938) — советская актриса театра и кино.

Топоним 
 Володина — деревня в Каргапольском районе Курганской области России.
 Володина — река в России, в бассейне Енисея, приток Таборной.